Фаусек, Фоусек ( < ) — фамилия.

Известные носители:
 Фаусек, Виктор Андреевич (1861—1910) — русский зоолог и энтомолог. Муж Ю. И. Фаусек.
 Фаусек, Вячеслав Андреевич (1862—1921) — очеркист, журналист.
 Фаусек, Николай Викторович (1895—1938) — один из первых российских лётчиков, видный деятель советской авиапромышленности, теоретик высотных полётов, авиаконструктор. Сын Виктора А. Фаусека и Ю. И. Фаусек
 Фаусек, Юлия Ивановна (1863—1942) — русский педагог в области дошкольного воспитания и начального образования. Жена Виктора А. Фаусека